DGSE steht für:
 Direction générale de la sécurité d'État (Republik Kongo), kongolesischer Geheimdienst
 Direction générale de la sécurité d'État (Mali), malischer Geheimdienst
 Direction Générale de la Sécurité Extérieure, französischer Auslandsgeheimdienst

Abkürzung